Grand Theft Auto – film z 1977 roku
 Grand Theft Auto – seria gier komputerowych
 Grand Theft Auto – pierwsza część gry wyżej wymienionej serii